

Населені пункти та їхні частини

 Белк — село в гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Белк — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Белк — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Белк — частина села Охотниця-Дольна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Белк — частина села Чудець у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки